Кани́на — итальянская фамилия (также — имя) и топоним:

Фамилия и имя 
 Гай Клавдий Канина — консул Древнего Рима в 285 и 273 годах до н. э.
 Канина, Луиджи (1795—1856) — итальянский архитектор и археолог.

 Канина — персонаж книги Терри Пратчетта «Посох и шляпа». См. также :en:Discworld characters#Conina

Топоним 
 Канина — село в Турции.
 Канина — крепость недалеко от албанского города Влёра.

См. также 
 Канин
 Канино
 Конина (значения)